Sipontini – abitanti di Manfredonia
Sipontini – abitanti di Siponto